Aceasta este o listă de publicații din județul Cluj:

 Curierul Primăriei
 Făclia
 Foaia Transilvană
 Gazeta de Cluj
 Ghimpele de Cluj
 Monitorul de Cluj
 Săptămâna Clujeană

Ediții de Cluj ale ziarelor naționale 
 Gazeta Sporturilor ediția de Transilvania
 ProSport ediția de Transilvania
 România Liberă - Transilvania Banat
 Ziarul Financiar ediția de Transilvania

Publicații în limba maghiară 
 Erdélyi Napló
 Korunk
 Krónika
 Helikon
 Szabadság
 Transindex

Publicații culturale 
 Apostrof
 Echinox
 Steaua
 Tabor (revistă)
 Tribuna
 Korunk
 Orașul

Publicații defuncte 
 Transilvania Jurnal
 Gardianul de Transilvania
 Ziarul de Cluj
 Răvașul
 Cosânzeana, revistă literară ilustrată cu apariție săptămânală

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Note

Bibliografie suplimentară 
 Învățământul jurnalistic clujean, Ilie Rad, Editura Accent, Cluj, 2006 - recenzie 

Cluj
Publicații
 Listă, Publicații